Mehmet Emin steht für:

 Mehmet Emin Yurdakul 
 Siegfried Lichtenstaedter (Pseudonym)